Germania
 Daubach – comune del circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Daubach – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)